Отиашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Отиашвили, Давит (род. 1980) — грузинский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы.
 Отиашвили, Мерико Хасановна (1931—2009) — Герой Социалистического Труда.